Шкодра:

Топоним 
В Албании
 Шкодра, см. Шкодер () — город в Албании.
 Шкодра, рети, см. Шкодер — рети Албании.
 Шкодра, озеро, см. Шкодер — озеро на границе Албании и Черногории.

В Турции
 Шкодра () — вилайет в западной части европейской Турции в 1867—1913 годы.

Фамилия 
 Шкодра, Доньет (род. 1989) — косоварско-бельгийский футболист, полузащитник.

См. также 
 Шкодер (значения)